«Батаре́йки не прилага́ются», в советском прокате «Батарейки в компле́кт не вхо́дят» () — американский фантастический фильм, снятый Мэттью Роббинсом и спродюсированный Стивеном Спилбергом.

Изначально сюжет фильма использовался в сериале «Удивительные истории», но она настолько понравилась Стивену Спилбергу, что он решил сделать по ней полнометражный фильм.

В некоторых странах (например, во Франции, Германии, Португалии) фильм вышел в прокат под названием «Чудо на 8-й улице» ().

Сюжет 

Дом, в котором живут герои фильма, подлежит сносу, и горстка домочадцев — пожилая семейная пара Райли, бывший боксёр Гарри, молодая пуэрториканка Мариса и художник Мэйсон — отчаянно борются за спасение милых сердцу трущоб.

Беднягам остается надеяться только на чудо, и оно случается: помощь приходит от братьев по разуму. Однажды ночью квартиру Райли посещают неожиданные гости — крохотные НЛО.

В ролях 
 Хьюм Кронин — Фрэнк Райли
 Джессика Тэнди — Фэй Райли
 Элизабет Пенья — Мариса Эстевал
 Фрэнк МакРэй — Гарри Нобл
 Деннис Буцикарис — Мейсон Бэйлор
 Том Олдридж — Сид Ходженсон
 Майкл Кармине — Карлос
Уэнди Шаал — Памела

Критика 
Фильм получил в основном смешанные отзывы, но дебютировал на 4 месте в первую неделю проката.

Роджер Эберт сказал, что в фильме «было много хорошего настроения, несколько приятных шуток и несколько интересных спецэффектов».

Примечания 

Научно-фантастические фильмы США
Фантастические комедии США
Фильмы, действие которых происходит в Манхэттене
Кинокомедии 1987 года
Фильмы о роботах
Фильмы об инопланетянах
Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Universal Pictures